Gminy w Czechach:
 Leština (powiat Uście nad Orlicą) – gmina w powiecie Uście nad Orlicą
 Leština (powiat Šumperk) – gmina w powiecie Šumperk
 Leština u Světlé – gmina w powiecie Havlíčkův Brod